Korthaus ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Korthaus (1859–1933), deutscher Politiker (Zentrum)
 Sia Korthaus (* 1968), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin